Східні Піренеї — назва східного гірського масиву Піренеїв.
 Східні Піренеї () — департамент на півдні Франції.